Le Déserteur est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 
 Le Déserteur, opéra-comique français de Pierre-Alexandre Monsigny, livret de Michel-Jean Sedaine (1769)
 Le Déserteur, ballet de Maximilien Gardel (1786)
 Le Déserteur, chanson anonyme du folklore poitevin
 Le Déserteur, chanson de Boris Vian (1954), créée au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons
 Déserteur, chanson de Renaud, inspirée par la précédente (1983).

Cinéma 
 Le Déserteur (Dezertir), film soviétique de Vsevolod Poudovkine (1933)
 Le Déserteur, film français de Léonide Moguy (1939)
 Le Déserteur (), film britannique de Lawrence Huntington (1949)
 Le Déserteur, film québécois de Simon Lavoie (2008).
 Le Déserteur, titre français du film québécois La Grande Noirceur de Maxime Giroux (2018)

Théâtre 
 Le Déserteur, drame de Louis-Sébastien Mercier (1770).

Littérature 

 Le Déserteur, récit de Jean Giono (1966) ;
 Le Déserteur, bande dessinée de Simon et Daniel Varenne (2020) ;
 Le Déserteur, série de bande dessinée de Kris et Obion (2003 et 2005) ;
 Le Déserteur, manifeste anticolonialiste de Maurienne, pseudonyme de Jean-Louis Hurst (1960).

Télévision 
 Le Déserteur, réalisé par Alain Boudet, adaptation et dialogues d'André Blanc, diffusé le .

Autres 
 Le Déserteur, alias Charles-Frédéric Brun, peintre suisse, d'origine française (1811-1871)